Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1972 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 22 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Billie Jean King bat Evonne Goolagong en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Helga Masthoff et Françoise Dürr.

Parcours 
48 joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1972
France Simple dames
Sport en France en 1972
Tennis en mai 1972
Tennis en juin 1972